Bonina pode referir-se a várias espécies de plantas da família das Asteraceae. Ainda que por vezes se considere sinónima de margarida, malmequer ou bem-me-quer, esta designação popular é pouco precisa. Assim podem ser designadas de bonina:

Algumas espécies também conhecidas por margarida:
 Bellis perennis;
 Leucanthemum vulgare;
 Calendula officinalis, também conhecida por calêndula ou malmequer.

Ou, da família Nyctaginaceae (no Brasil):
 Mirabilis jalapa;

Desambiguação